Blodgett ist der Name mehrerer

Personen:
 Cindy Blodgett (* 1975), US-amerikanische Basketballspielerin
 Edward Dickinson Blodgett (1935–2018), kanadischer Lyriker, Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Gardner Dean Blodgett (1925–2019), US-amerikanischer Kartograf und Geologe
 Geoffrey Blodgett (1931–2001), US-amerikanischer Historiker
 Katharine B. Blodgett (1898–1979), US-amerikanische Physikerin
 Michael Blodgett (1939–2007), US-amerikanischer Schauspieler
 Polly Blodgett (* 1918), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Rachel Blodgett Adams (1894–1982), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Rufus Blodgett (1834–1910), US-amerikanischer Politiker, US-Senator aus New Jersey

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blodgett (Lake County, Illinois)
 Blodgett (Will County, Illinois)
 Blodgett (Kansas), im Greenwood County
 Blodgett (Mississippi), im Jones County
 Blodgett (Missouri), im Scott County
 Blodgett (Oregon), im Benton County
 Blodgett (Texas), im Titus County
 Blodgett Landing (New Hampshire)
 Blodgett Mills (New York)

Sonstiges:
 Blodgett Mill Brook, Fließgewässer im Hampden County, Massachusetts
 Blodgett Island, Insel im Kennebec County, Maine
 Blodgett Mine, Mine im Yuma County, Arizona
 Blodgett Park, Park im Ravalli County, Montana

Siehe auch:
 Blodgett Iceberg Tongue
 Blodgett Lake